Трещевка (Трещёвка) — топоним и гидроним:

 Трещевка — река в Воронежской области.
 Трещевка — село в Воронежской области.
 Трещевка — деревня в Липецкой области.

См. также 
 Большая Трещевка
 Малая Трещевка
 Трещёв